Litvinov kan syfta på:

Litvínov – en stad i nordvästra Tjeckien

Personer
Aleksandr Litvinov (1853–1935), rysk militär
Dmitrij Litvinov (1854–1929), rysk botaniker
Maksim Litvinov (1876–1951), sovjetisk diplomat
Sergej Litvinov (född 1958), rysk före detta friidrottare
Ljudmila Litvinova (född 1985), rysk friidrottare